Rakow kan syfta på följande platser:

Polen 

 Raków (kommunhuvudort), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat kielecki, 
 Raków (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap, Powiat jędrzejowski), 
 Raków (ort i Polen, Masoviens vojvodskap), Powiat gostyniński, 
 Raków (ort i Polen, Lubusz vojvodskap), Powiat świebodziński, 
 Raków (ort i Polen, Łódź vojvodskap), Powiat piotrkowski, 
 Raków (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat polkowicki), 
 Raków (ort i Polen, Storpolens vojvodskap), Powiat kępiński, 
 Raków (ort i Polen, Opole vojvodskap), Powiat głubczycki, 
 Raków (kommun), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat kielecki, 
 Raków (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat wrocławski),

Tyskland 

 Rakow, Am Salzhaff – ort, tidigare kommun, Am Salzhaff, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Rakow, Süderholz – tidigare, Süderholz, Mecklenburg-Vorpommern

Robotskapade Polenförgreningar